El término urbana puede referirse a:
 El adjetivo de relación femenino de urbanismo
 Localidad americana Urbana, en el estado de Illinois